Osoby o tym nazwisku:
 Alfred Kubin –  austriacki rysownik, grafik, litograf, malarz, pisarz
 Jan Kubin (strona ujednoznaczniająca)
 Maks Kubin – niemiecki wojskowy, zbrodniarz wojenny
 Marek Kubin – polski działacz opozycyjny

Inne:
 Kubin – herb szlachecki